

Geografia

Angola 
 Bondo – comune nella provincia di Cabinda
 Bondo – comune nella provincia di Cuando Cubango

Costa d'Avorio 
 Bondo – comune nel dipartimento di Bondoukou (Zanzan)

Italia 
 Bondo – frazione del comune di Sella Giudicarie nella provincia di Trento (Trentino-Alto Adige)
 Bondo – frazione del comune di Colzate nella provincia di Bergamo (Lombardia)
 Bondo Petello – frazione del comune di Albino nella provincia di Bergamo (Lombardia)
 Sella di Bondo – valico alpino delle Giudicarie nella provincia di Trento (Trentino-Alto Adige)

Kenya 
 Bondo – comune nella contea di Siaya
 Distretto di Bondo – ex distretto nella provincia di Nyanza

Mali 
 Bondo – comune nel circondario di Koro (Mopti)

Repubblica Democratica del Congo 
 Bondo – città nel distretto di Bas-Uele (Provincia Orientale)
 Diocesi di Bondo – diocesi della Chiesa cattolica suffraganea dell'arcidiocesi di Kisangani

Svizzera 
 Bondo – ex comune ora frazione del comune di Bregaglia nella regione Maloja (Canton Grigioni)

Uganda 
 Bondo – comune nel distretto di Arua (Regione settentrionale)

Altro 
 Bondo – gruppo etnico originario dell'Orissa (India)
 Ciclone Bondo – ciclone tropicale del 2006 nell'Oceano Indiano